O evento individual masculino do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 1995 foi disputado em Buenos Aires, Argentina.

Medalhistas

Resultados 

Individual masculino